Lessia Ievdokimova (née Makhno en 1981), joueuse de volley-ball russe ;
 Nestor Makhno (1889-1934), communiste libertaire ukrainien ;
 Sophie Makhno (1935-2007), dite Françoise Marin ou Françoise Lo, artiste, parolière, interprète française.

Patronyme russe